Příjmení Kuklík nosí více různých osobností:

Jan Ladislav Kuklík (1923) – český kreslíř a karikaturista 
Karel Kuklík (1937) – český fotograf
Ladislav Kuklík (1947) – český malíř, grafik a ilustrátor
Víťa Kuklík – český motocyklový závodník
Jan Kuklík (1940–2009) (1940—2009) – český historik, profesor UK
Jan Kuklík (právník) (1967) – český právník, profesor UK